Tinwald bezeichnet:

 Tinwald (Dumfries and Galloway), eine Ortschaft in Schottland
 Tinwald (Neuseeland), eine Ortschaft in Neuseeland

Siehe auch:
 Tynwald